Agustín de Rojas puede referirse a:

Agustín de Rojas (1572-1635), dramaturgo español;
Agustín de Rojas y Cortés Monroy (hacia 1620-1686), militar español;
Agustín de Rojas (1949-2011), escritor de ciencia ficción cubano;